Il singolare del torneo di tennis Indianapolis WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-2, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (Campione)
 Roscoe Tanner (primo turno)

 Tom Okker (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indianapolis WCT 1976